d'Estienne d'Orves puede hacer referencia…
 a la clase d'Estienne d'Orves (también denominada Tipo A69), clase de corbetas; o
 a la d'Estienne d'Orves (F781), primera corbeta de dicha clase.